Robin Cook (escritor) (1940-), médico y escritor estadounidense.
Robin Cook (político) (1946-2005), político británico.
Robin William Arthur Cook, seudónimo de Derek Raymond (1931-1994), escritor británico.
Robin Cook, seudónimo de Jonas Ekfeldt, cantante sueco.